Jegorowa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Jegorow oraz nazwa wsi w Rosji

Osoby 
 Ludmiła Borisowna Jegorowa (1931–2009) – radziecka gimnastyczka, medalistka olimpijska
 Anna Aleksandrowna Jegorowa (Timofiejewa) (1916–2009) – radziecka pilot
 Lubow Iwanowna Jegorowa (ur. 1966) – radziecka i rosyjska biegaczka narciarska
 Olga Nikołajewna Jegorowa (ur. 1972) – radziecka i rosyjska biegaczka narciarska
 Walentina Michajłowna Jegorowa (ur. 1964) – rosyjska lekkoatletka, maratonka, mistrzyni olimpijska
 Irina Nikołajewna Jegorowa (ur. 1940) – radziecka łyżwiarka szybka, dwukrotna medalistka olimpijska
 Matrona Aleksandrowna Jegorowa (1810–1878) – imię świeckie Dymitry (rosyjskiej mniszki prawosławnej)

Miejscowości 
 Jegorowa – wieś w rejonie iljinskim Kraju Permskiego
 Jegorowa – wieś w rejonie krasnowiszerskim Kraju Permskiego
 Jegorowa – wieś w rejonie kudymkarskim Kraju Permskiego